Avernes (gemeente), een plaats en gemeente in het Franse departement Val-d'Oise
Avernes (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen uit de familie Encyrtidae

Avernes-Saint-Gourgon, een plaats en gemeente in het Franse departement Orne
Avernes-sous-Exmes, een plaats en voormalige gemeente in het Franse departement Orne